Васи́лий Григо́рьевич Яното́вский (2 января 1976, Первомайский, Читинская область, СССР) — российский футболист. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера 
Воспитанник читинского футбола, один из старожилов «Томи», многолетний капитан команды, за которую выступал с 1999 по 2010 год. В 2004 году был признан лучшим игроком «Томи».

В межсезонье-2007 появилась информация о том, что Янотовским интересуется «Локомотив», но в команду Анатолия Бышовца Василий так и не перешёл.

С приходом Дмитрия Мичкова Янотовский не всегда стал выходить на поле в стартовом составе. Итогом этого стал переход в середине сезона 2010 года в команду из Хабаровска «СКА-Энергия»..

В марте 2011 года перешёл в «Кузбасс».

В августе 2011 года подписал контракт с клубом «Симург» из Азербайджана, который возглавлял Сергей Юран..

Клубная статистика

Достижения 
 2-е место в первом дивизионе России (выход в высший дивизион): 2004
 3-е место в первом дивизионе России: 2002, 2003

Личная жизнь 
Женат. Есть сын и дочь.

Примечания

Ссылки 

Футболисты России
Игроки ФК «Заря» Ленинск-Кузнецкий
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Симург»